Importante Talmudista e filosofo moderno, discendente dalla dinastia rabbinica lituana dei Soloveitchik (Brisker). È inoltre noto per aver promosso una sintesi tra lo studio della Torah e lo studio moderno occidentale, come anche l'impegno sociale comunitario. È stato guida e consigliere, mentore e modello per decine di migliaia di ebrei, sia come studioso talmudico che come leader religioso. È quindi considerato una figura di riferimento dell'ebraismo ortodosso moderno.

Sionismo
Soloveitchik si è affermato come preminente leader della coscienza politica pro-sionista dell'ebraismo ortodosso moderno: in segno di rispetto per questo molti leader e politici di Israele gli hanno spesso chiesto consiglio e benedizioni in affari di stato. Gli è stata offerta la posizione di Rabbino Capo di Israele, per esempio dal primo ministro Menachem Begin, ma ha sempre gentilmente rifiutato questa offerta. Nonostante il suo sostegno aperto e ardente per il moderno Stato di Israele lo ha solo visitato, quando ancora si chiamava Palestina, nel 1935. In un saggio, dal titolo Kol Dodi Dofek ("La voce del mio amato bussa"), Soloveitchik ha sostenuto che il progetto sionista è stato un precursore della redenzione.

Opere di Joseph Soloveitchik
 Three letters by Soloveitchik on seating in the synagogue are contained with The Sanctity of the Synagogue, Ed. Baruch Litvin. The Spero Foundation, NY, 1959. An expanded third edition of this book is Edited by Jeanne Litvin. Ktav, Hoboken, NJ, 1987.
 Confrontation, Tradition 6:2 p5-9, 1964. Reprinted in "A Treasury of Tradition", Hebrew Publishing Co, NY, 1967.
 The Lonely Man of Faith, Tradition, vol. 7#2, p. 56, 1965.
 Sacred and Profane, Kodesh and Chol in World Perspective, Gesher, Vol. 3#1, p5-29, 1966. This article has been reprinted with expdanded notes in Jewish Thought, Volume 3 #1, p55-82, 1993
 Shiurei Harav—A Conspectus of the Public Lectures of Rabbi Joseph B. Soloveitchik, Ed. Joseph Epstein. Hamevaser, Yeshiva University, 1974.
 The Community, p7-24;Majesty and Humility, p25-37; Catharsis, p. 38-54; Redemption, Prayer and Talmud Torah, p55-73; A Tribute to the Rebbetzin of Talne, p. 73-83 - tutte pubbl. su Tradition 17:2, Spring, 1978.
 Diversi responsa di Soloveitchik per la commissione RCA Halakha sono contenuti in Challenge and mission: the emergence of the English speaking Orthodox rabbinate, L. Bernstein, Shengold, NY, 1982.
 Halakhic Man Trad. da L. Kaplan, Jewish Publication Society of America, Philadelphia PA,1983
 Fate and Destiny: From Holocaust to the State of Israel Ktav Publishing, Hoboken NJ 1992 and 2000.
 The Voice of My Beloved Knocketh trad  di Lawrence Kaplan, su Theological and Halakhic Responses on the Holocaust, Eds. Bernhard H. Rosenberg and Fred Heuman. Ktav/RCA, Hoboken, NJ, 1993
 Family Redeemed: Essays on Family Relationships, curato da David Shatz & Joel B. Wolowelsky. Ktav, Hoboken, NJ, 2004.
 Out of the Whirlwind: Essays on Mourning, Suffering and the Human Condition, curato da David Shatz, Joel B. Wolowelsky e Reuven Ziegler. Ktav, Hoboken, NJ, 2004.
 Worship of the Heart: Essays on Jewish Prayer, cur. da Shalom Carmy, Ktav, Hoboken, NJ, 2004.
Emergence of Ethical Man, cur. da Michael Berger, Ktav, Hoboken, NJ, 2005.
Community, Covenant and Commitment – Selected Letters and Communications, cur. da Nathaniel Helfgot, Ktav, Hoboken, NJ 2005.
Festival of Freedom: Essays on Pesah and the Haggadah, cur. da Joel B. Wolowelsky & Reuven Ziegler. Ktav, Hoboken, NJ 2006.
Kol Dodi Dofek, Translated by David Z. Gordon. Cur. da Jeffrey Woolf, New York: Yeshiva University & Hoboken, NJ: Ktav 2006.
The Lord is Righteous in All His Ways: Reflections on the Tish'ah Be'Av Kinot, cur. da Jacob J. Schachter, Ktav, Hoboken, NJ 2006.
Days of Deliverance: Essays on Purim and Hanukkah, Edited by Eli D. Clark, Joel B. Wolowelsky, and Reuven Ziegler. Ktav, Hoboken, NJ 2006.
Abraham's Journey: Reflections on the Life of the Founding Patriarch, cur. da David Shatz, Joel B. Wolowelsky e Reuven Ziegler. Ktav, Hoboken, NJ 2007.
And From There You Shall Seek (U-Vikkashtem mi-Sham), Trad. da Naomi Goldblum. Ktav, Hoboken, NJ 2008.
The Koren Mesorat HaRav Kinot, Koren Publishers Jerusalem & the Orthodox Union, 2010.
The Koren Mesorat HaRav Siddur, Koren Publishers Jerusalem & the Orthodox Union, 2011.

Valutazioni
 Rabbi Norman Lamm, A Eulogy for the Rav, Tradition 28.1 1993
 Rabbi Walter S. Wurzburger, Rav Joseph B. Soloveitchik as Posek of Post-Modern Orthodoxy, Tradition Volume 29, 1994
 Joseph Soloveitchik, articolo su Encyclopaedia Judaica, Keter Publishing
 Seth Farber, Reproach, Recognition and Respect:  Rabbi Joseph B. Soloveitchik and Orthodoxy's Mid-Century Attitude Toward Non-Orthodox Denominations American Jewish History, Vol. 89,#2 193–214, 2001.
 Zvi Kolitz Confrontation: The Existential Thought of Rabbi J.B. SoloveitchikKtav, Hoboken, NJ, 1992
 Simcha Krauss, The Rav on Zionism, Universalism and Feminism Tradition 34:2, 24–39, 2000
 Alan Todd Levenson, "Joseph B. Soloveitchik's 'The Halakhic Mind'; a liberal critique and appreciation", CCAR Journal 41,1 55–63, 1994
 Aharon Ziegler, Halakhic Positions of Rabbi Joseph B. Soloveitchik Jason Aronson Inc., 1998.
 Aharon Ziegler Halakhic Positions of Rabbi Joseph B. Soloveitchik, Vol II Jason Aronson Inc., 2001
 Aviezer Ravitsky, Rabbi J.B. Soloveitchik on Human Knowledge: Between Maimonidean and Neo-Kantian Philosophy, Modern Judaism 6:2 157–188, 1986.
 David Hartman, Love and Terror in the God Encounter: The Theological Legacy of Rabbi Joseph B. Soloveitchik Jewish Lights Publishing, 2001
 Jeffrey R. Woolf, 'In Search of the Rav,' BaDaD, 18(2007) 5–28.

Collaborazioni con ebrei non ortodossi
 Rabbi Norman Lamm, Seventy Faces, Moment Vol. II, No. 6, giugno 1986-Sivan 5746
 Rabbi Mayer E. Rabinowitz Comments to the Agunot Conference in Jerusalem, luglio 1998, e sul sito Learn@JTS.
 Rabbi Louis Bernstein The Emergence of the English Speaking Orthodox Rabbinate, 1977, Yeshiva University
 Rabbi Emmanuel Rackman, letter in The Jewish Week, 8 maggio 1997, p.28.
 Joseph Soloveitchik Orthodox, Conservative and Reform Jews in the United States: Second article in a series on Responsa of Orthodox Judaism in the United States, 1954
 Jack Wertheimer, Ed., Tradition Renewed: A History of the Jewish Theological Seminary of America, Vol. II, p. 450, 474, JTS, NY, 1997
 Proceedings of the Committee on Jewish Law and Standards of the Conservative Movement 1927–1970, Vol. II, Ed. David Golinkin, The Rabbinical Assembly, 1997

Albero genealogico della dinastia rabbinica Soloveitchik (Brisker)

Note

Voci correlate
 Chaim Soloveitchik
 Ebraismo
 Ebraismo ortodosso
 Esistenzialismo
 Filosofia della religione
 Maimonide
 Sionismo
 Teologia dell'Olocausto

Altri progetti

Collegamenti esterni

Bibliografia

Risorse

"Lonely Man of Faith", documentario su Soloveitchik

Ebrei statunitensi
Filosofi ebrei
Filosofi della religione